Реки Норвегии имеют ряд особенностей, определяемых географическим положением страны. Речная сеть страны относительно густая. Реки горные, глубокие, с узкими долинами, многочисленными перепадами и порогами. Полноводны на протяжении всего года. Питание снегово-дождевое, иногда ледниковое. Половодье наступает весной и в начале лета. На некоторых реках имеются водопады высотой до 600 метров.

Список наиболее крупных рек по протяженности 
Список наиболее протяженных рек Норвегии.

Примечания 

 
Реки
Норвегия